Золотой Кубок 1993 — 1-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 7 по 22 июля 1993 года. Трофей впервые завоевал аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Участники

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Золотой Кубок 1993 на сайте RSSSF 

1993
1993 год в футболе